Het seizoen 1993/94 is de 21ste editie van de herenhoofdklasse waarin onder de KNHB-vlag om het landskampioenschap hockey werd gestreden. 

In het voorgaande seizoen degradeerden Venlo en SCHC. Hiervoor zijn in de plaats Den Bosch en Victoria gekomen.

Amsterdam werd landskampioen, Kampong en Victoria degradeerden naar de Overgangsklasse.

Eindstand
Na 22 speelronden was de eindstand:

Legenda

Topscorers

Hockey in 1993
Hockey in 1994
 1993/94